Ross Case e Geoff Masters hanno battuto in finale Syd Ball e Bob Giltinan 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (Campioni)
 John Alexander /  Allan Stone (semifinali)
 Björn Borg /  Jimmy Connors (terzo turno)

 Phil Dent /  Colin Dibley (quarti di finale)
 Syd Ball /  Bob Giltinan (finale)
 Karl Meiler /  Onny Parun (terzo turno)
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1974